Attraction bezeichnet:

 Attraction (1968), italienischer Sexfilm
 Attraction (2017), russischer Science-Fiction-Film
 Attraction 2 – Invasion, russischer Science-Fiction-Film
 Attraction – Spirale der Gewalt, US-amerikanischer Thriller, Originaltitel Attraction
 Attraction, eine Schattentheatergruppe aus Ungarn

Siehe auch
 Attraktion (Begriffsklärung)